Акатьево — название населённых пунктов в России:

 Акатьево — село в Солтонском районе Алтайского края.
 Акатьево — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Акатьево — деревня в Клинском районе Московской области.
 Акатьево — село в Коломенском районе Московской области.

Другое 

 Акатьево — усадьба в селе Акатьево Коломенского района.

См. также 
 Акатьев
 Акатьева